El término Petropavlivka puede referirse a:

Petropavlivka (Dnipró), asentamiento urbano en el óblast de Dnipró (Ucrania).
Petropavlivka (Járkov), pueblo situado en el raión de Kúpiansk del óblast de Járkov (Ucrania).
Petropavlivka (Jersón), pueblo situado en el raión de Berislav del óblast de Jersón (Ucrania).
Petropavlivka (Lugansk), asentamiento urbano en el óblast de Lugansk (Ucrania).
Petropavlivka (Odesa), pueblo en el óblast de Odesa (Ucrania).